Pir se poate referi la:
 Pir, Satu Mare
 Agropyron - gen de plante, care poartă acest nume comun